Mistrzostwa Świata Juniorów w Short Tracku 2017 odbyły się w austriackim Innsbrucku w dniach 27–29 stycznia 2017 roku.

Klasyfikacja medalowa

Medaliści

Bibliografia 
 

2017 w sportach zimowych
2017 w Austrii
Zawody sportowe w Innsbrucku
2017